Fahrenheit est surtout utilisé pour le degré Fahrenheit, une unité de mesure de la température développée par Gabriel Fahrenheit. Il est également :

Patronymes 

 Gabriel Fahrenheit (1686-1736), physicien allemand qui inventa le thermomètre à mercure et l'échelle qui porte son nom.

Œuvres 

Littérature
 Fahrenheit 451, roman de Ray Bradbury (1953)

Presse
 FAHRENHEITº, magazine bimensuel d’art contemporain et de style de vie qui aborde les diverses disciplines artistiques, créé à Mexico en 2003

Cinéma et théâtre
 Fahrenheit 451, film de François Truffaut (1966), adaptation du roman éponyme de Ray Bradbury
 Fahrenheit 9/11, film de Michael Moore (2004)
 Fahrenheit 11/9, film du même réalisateur (2018)
 Fahrenheit, nom de code de Clovis Cornillac, Capitaine Sébastien « Fahrenheit » Vallois, dans Les Chevaliers du ciel, film de Gérard Pirès (2005)
 Fahrenheit 56K, œuvre de théâtre de caractère dystopique

Jeux vidéo
 Fahrenheit, jeu vidéo sous forme de film interactif sorti en 1995 sur 32X et Mega-CD ;
 Fahrenheit, jeu d'aventure développé par le studio français Quantic Dream sorti en 2005.

Musique
 Fahrenheit, album du groupe de rock Toto
 Fahrenheit, boy-band pop Taiwanais

Autres 
 Fahrenheit, des montagnes russes du parc d'attractions Hersheypark ;
 Fahrenheit 88, un centre commercial de Kuala Lumpur, en Malaisie;
 Fahrenheit, un parfum pour homme de Parfums Christian Dior.
 Fahrenheit, un groupe de hard rock chilien actif entre 2001 et 2014